

Acronimi e abbreviazioni
 Duisburger Verkehrsgesellschaft – azienda di trasporto pubblico di Duisburg (Germania)
 Divers gauche – nel linguaggio politico francese, personaggi politici che fanno riferimento alla sinistra ma non si riconoscono in un partito dello spettro politico (cosiddetta sans étiquette). Allo schieramento opposto appartengono i divers droite (abbr. DVD)

Informatica 
 DVG – sigla di DVD game